Aleksandrs Kerčs (né le  à Arkhanguelsk en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
En 1984, il débute avec le Dinamo Riga dans le championnat d'URSS. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il a joué cinq matchs de LNH avec les Oilers en 1994. De retour en Europe, il a notamment évolué en Superliga, en SM-liiga et en DEL.

Carrière internationale 
Il a représenté la Lettonie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985|| Dinamo Riga|| URSS|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Dinamo Riga|| URSS|| 23|| 5|| 2|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Dinamo Riga|| URSS|| 26|| 5|| 4|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Dinamo Riga|| URSS || 50|| 14|| 4|| 18|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Dinamo Riga|| URSS || 39|| 6|| 7|| 13|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Dinamo Riga|| URSS || 46|| 9|| 11|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Dinamo Riga|| URSS|| 46|| 16|| 17|| 33|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Pārdaugava Riga|| Vyschaïa Liga|| 27|| 7|| 9|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Pārdaugava Riga|| MHL|| 42|| 23|| 14|| 37|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Oilers du Cap-Breton || LAH|| 57|| 24|| 38|| 62|| 16|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1993-1994|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Bruins de Providence||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 15|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1994-1995|| Pārdaugava Riga|| MHL|| 11|| 4|| 0|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Bienne|| LNA|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 1996-1997|| EV Landsberg || 1. Liga || 51|| 42|| 54|| 96|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 46|| 14|| 17|| 31|| 57|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1998-1999|| Revierlöwen Oberhausen|| DEL|| 38|| 10|| 23|| 33|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Revierlöwen Oberhausen|| DEL|| 55|| 14|| 27|| 41|| 62|| 12|| 3|| 9|| 12|| 4
|-
| 2000-2001|| Revierlöwen Oberhausen|| DEL|| 57|| 10|| 16|| 26|| 48|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2001-2002|| Berlin Capitals||  DEL|| 56|| 15|| 19|| 34|| 52|| 7|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2002-2003|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 17|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Vilka Riga || Lettonie || 10|| 11|| 5|| 16|| 35|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2003-2004|| Molot Prikamie Perm|| Vysshaya Liga|| 6|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| IK Nyköpings Hockey || Allsvenskan || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| HK Gomel || Ekstraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vilka Riga || Lettonie || 9|| 10|| 11|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Fischtown Pinguins || 2. Bundesliga || 12|| 1|| 5|| 6|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Khimik Voskressensk|| Vysshaya Liga|| 14|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Vilka Riga || Lettonie || || 10|| 7|| 17|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| ASK Ogre || Lettonie || 50|| 34|| 41|| 75|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| ASK Ogre || Lettonie || 49|| 27|| 57|| 84|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| ASK Ogre || Ekstraliga || 27|| 1|| 1|| 2|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK Concept || Lettonie || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Brest || CdF || 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| DHK Latgale || Lettonie || 34|| 16|| 37|| 53|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| SMS Credit || Lettonie || 12|| 4|| 9|| 13|| 8|| 6|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2012-2013|| HK Ozolnieki/Monarch || Lettonie || 12|| 1|| 6|| 7|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4

|1987|| Union soviétique -20 ans||CM -20 ans||6||6||2||8||20||Disqualifié
|-
|1993||||Qualifications olympiques||4||7||2||9|| ||Non qualifié
|-
|1993|| Lettonie||CM C||7||8||13||21||4||
|-
|1996|| Lettonie||Qualifications olympiques||4||7||2||9|| ||Non qualifié
|-
|1996|| Lettonie||CM B||7||3||6||9||20||
|-
|1997|| Lettonie||CM||8||4||4||8||6||
|-
|1998|| Lettonie||CM||6||3||1||4||2||
|-
|1999|| Lettonie||CM||6||2||1||3||12||
|-
|2000|| Lettonie||CM||7||1||2||3||0||
|-
|2001|| Lettonie||Qualifications olympiques||3||1||4||5||6||Qualifié
|-
|2001|| Lettonie||CM||6||1||0||1||4||
|-
|2002|| Lettonie||JO||4||0||3||3||2||
|-
|2002|| Lettonie||CM||6||1||0||1||2||
|-
|2003|| Lettonie||CM||6||2||1||3||0||
|-
|2004|| Lettonie||CM||7||1||1||2||12||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1967
Naissance à Arkhangelsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Bienne
Joueur du EV Landsberg
Joueur du Tappara
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur du BSC Preussen
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Ogre
Joueur du Brest Albatros Hockey
Attaquant de hockey sur glace